Кливленд Индианс в сезоне Главной лиги бейсбола 1997 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 1 место в своём дивизионе, выиграв 86 матчей в 161 проведённых играх. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Нью-Йорк Янкиз и выиграла серию 3-2. В финальной серии Американской лиги команда обыграла Балтимор Ориолс со счётом 4-2 и вышла в Мировую серию, где уступила Флорида Марлинс 3-4.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 25
 Выигрышей: 12
 Поражений: 13
 Процент побед: 48
 Очков набрано: 167
 Очков пропущено: 172

Май 

 Игр: 26
 Выигрышей: 15
 Поражений: 11
 Процент побед: 57.69
 Очков набрано: 124
 Очков пропущено: 103

Июнь 

 Игр: 24
 Выигрышей: 13
 Поражений: 11
 Процент побед: 54.17
 Очков набрано: 135
 Очков пропущено: 126

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 14
 Поражений: 13
 Процент побед: 51.85
 Очков набрано: 118
 Очков пропущено: 132

Август 

 Игр: 30
 Выигрышей: 16
 Поражений: 14
 Процент побед: 53.33
 Очков набрано: 171
 Очков пропущено: 149

Сентябрь 

 Игр: 29
 Выигрышей: 16
 Поражений: 13
 Процент побед: 55.17
 Очков набрано: 153
 Очков пропущено: 133

Плей-офф 
 Первый раунд Американской лиги:  Кливленд Индианс — Нью-Йорк Янкиз 3-2
 Финальные серии Американской лиги: Кливленд Индианс — Балтимор Ориолс 4-2
 Мировая серия 1997: Флорида Марлинс — Кливленд Индианс 4-3

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Кливленд Индианс
МЛБ в сезоне 1997